Габриэ́л Васконсе́лос Ферре́йра (; ) — бразильский футболист, вратарь клуба «Лечче», выступающий на правах аренды за «Коритибу».

Карьера 
Было объявлено, что контракт Габриэла с клубом «Крузейро» истекает и в течение пяти сезонов, начиная с 23 мая 2012 года он будет выступать за итальянский клуб.

Впервые выступил в сборной Бразилии по футболу в 2010 году в качестве замены Гомеса на период его тренировок в Барселоне. Его вызов сборную был неожиданностью для всех, потому что он ранее никогда не играл кроме как за Крузейро, однако тренер Мано Менезес пояснил, что возраст футболиста самый олимпийский. На следующий год Габриэл принёс одну из самых ярких побед на чемпионате мира по футболу среди молодёжных команд 2011.

Является автором уникального достижения: 15 августа 2012 года дебютировал во взрослом футболе в матче за сборную Бразилии, при этом ещё не имея опыта выступлений на клубном уровне. 19 октября 2013 года сыграл свой первый матч за «Милан». Сумел сохранить ворота в неприкосновенности в обоих матчах.

1 сентября 2014 присоединился к клубу Серии Б «Карпи» на правах двухлетней аренды. В сезоне 2014-15 появился на поле в 39 поединках из 42 возможных. Помог клубу выйти в Серию А.

Сезон 2015/16 провёл в аренде в «Наполи», где был дублёром Пепе Рейны. Сыграл в одном матче чемпионата и трёх матчах Лиги Европы.

Достижения

«Крузейро» 
 Победитель Лиги Минейро: 2011

«Карпи» 
 Чемпион Серии В: 2014/15

«Милан» 
 Обладатель Суперкубка Италии: 2016

Бразилия (до 21) 
 Чемпионат мира среди молодёжи: 2011
 Чемпион Южной Америки среди молодёжи: 2011
 Серебряный призёр Олимпийских игр: 2012

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Карпи»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Лечче»